Herodotus – storico greco
 3092 Herodotus – asteroide della fascia principale 
 Mons Herodotus – struttura geologica della superficie della Luna